Aberácija (latinsko ab - iz ali stran + errare - bloditi, aberratio - odklon, odmaknitev). Aberacija je lahko:

 aberacija svetlobe, 
 kromatična aberacija (barvna napaka), 
 sferna aberacija (napaka pasov).

Zunanje povezave 

Optika